Kambly bezeichnet:

 Kambly SA, Schweizer Gebäckhersteller

Kambly ist der Familienname von:

 Heinrich Friedrich Kambly (1750–1801), deutscher Bildhauer, siehe Heinrich Friedrich Kambli
 Johann Melchior Kambly (1718–1783), ein Schweizer Zierratenbildhauer, Bronzegießer und Kunsttischler
 Ludwig Kambly (1811–1887), auch: Ludovicus Kambly, deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Kambli